Влади́мир Мала́хов:
 Малахов, Владимир Анатольевич (род. 1968) — артист балета.
 Малахов, Владимир Васильевич (род. 1951) — российский биолог, академик РАН.
 Малахов, Владимир Евгеньевич (род. 1976) — российский футболист.
 Малахов, Владимир Игоревич (род. 1968) — хоккеист.
 Малахов, Владимир Михайлович (род. 1955) — советский и российский футболист и тренер. 
 Малахов, Владимир Наильевич (род. 1980) — шахматист.